Prairie View kan syfta på:

 Prairie View, Illinois
 Prairie View, Kansas
 Prairie View, Texas